

Пйорунув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Пйорунув — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Пйорунув — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства